Вокза́льна пло́ща — назва площ, розташованих біля вокзалів, у деяких населених пунктах України.

 Вокзальна площа — площа в місті Дніпро.
 Вокзальна площа — площа в місті Київ.
 Вокзальна площа — площа в місті Лубни Полтавської області.
 Вокзальна площа — площа в місті Чернігів.

Площі